Cardigan steht für:

 Cardigan, englische Bezeichnung für eine Strickjacke
 Cardigan (Lied), Lied von Taylor Swift (2020)
 Cardigan (Wales), Stadt in der Principal Area Ceredigion, Wales
 Cardigan (Prince Edward Island), Ort in der Provinz Prince-Edward-Island, Kanada
 Cardigan Bay, Bucht der Irischen See
 Cardigan Strait, Meerenge in der Provinz Nunavut, Kanada
 Mount Cardigan, Berg in New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Earl of Cardigan,  britischer Adelstitel
 Welsh Corgi Cardigan, Hunderasse 

Siehe auch:
 The Cardigans, eine schwedische Band